«Университе́т» — название станций метрополитенов в различных городах.
 «Университет» — станция Московского метрополитена.
 «Университет» — станция Киевского метрополитена.
 «Университет» — станция Харьковского метрополитена.
 «Университет» — станция Бухарестского метрополитена.
 «Университет» — станция Мюнхенского метрополитена.
 «Университет» — проектируемая станция Волгоградского метротрама.
 «Университетская» — нереализованная станция Петербургского метрополитена.
 «Университетская» — железнодорожная платформа в Волгограде.
  — станция легкорельсового транспорта C-Train в Калгари.
  — станция системы легкорельсового транспорта города Эдмонтон.
 «Гонконгский университет» — станция Гонконгского метрополитена.
 «Государственный университет» — станция Тбилисского метрополитена.
 «Университат» де лес Ильес Балеарс — станция метрополитена Пальма-де-Мальорки.